Мария Тимофеевна Литовченко: Литовченко, Мария Тимофеевна (1917—2003) — советский и российский скульптор.
 Литовченко, Мария Тимофеевна (1927—2014) — советская и украинская художница.